ćwik – jeden ze stopni harcerskich
 ćwik – osoba przebiegła, doświadczona, chytra ("szczwany ćwik", "sobieradek")
 ćwik – specjalnie tuczony kogut

Nazwisko
 Paweł Ćwik

Zobacz też 
 ćwikła
 burak ćwikłowy

Przypisy